Jack Brabham, pilote de formule 1 australien,
 Geoff Brabham, pilote de Indy car,
 Matthew Brabham, pilote de kart australien.
 Gary Brabham, pilote australien,
 David Brabham, pilote de formule 1 australien.

Voir aussi 
Brabham Racing Organisation